Еле́на Михайловна Ивано́ва:
* Иванова, Елена Михайловна (род. 1979) — российская легкоатлетка, призёр чемпионата России .
 Иванова, Елена Михайловна (род. 1979) — российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров, участница гран-при среди взрослых .